Tenisul de câmp a fost inclus în programul olimpic în perioada 1896–1924, apoi de Jocurile Olimpice de vară din 1988 de la Seul.

Clasament pe medalii 
Lista actualizată după Jocurile Olimpice de vară din 2012.

Sportivii cei mai medaliați

Referințe
  Tenis la Comitetul Olimpic Internațional
  Tenis la Jocurile Olimpice  pe Sports Reference